Le Vase Muratti est une compétition sportive de football annuelle qui se joue entre Guernesey, Jersey et Aurigny depuis 1905. L'équipe vainqueur remporte le vase Muratti qui est dénommé ainsi car le trophée de football n'a pas la forme d'une coupe mais d'un vase en argent de style art-déco de forme ovale reposant sur un pied encadré par deux statuettes et enjolivé de motifs floraux. Cette coupe doit son nom au cigarettier Muratti qui fut le premier sponsor du tournoi de foot des îles Anglo-Normandes.

Historique 

Le premier match eut lieu en 1905, au Springfield Stadium, à Jersey. Les tournois sont organisés chaque année en temps de paix, avec des pauses entre 1915 et 1919, et de nouveau entre 1940 et 1946, en raison de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale.

Chaque tournoi consiste en deux matches. La première est la demi-finale, dans laquelle Guernesey ou Jersey joue contre Aurigny. Le vainqueur de ce match jouera en finale contre la plus grande des îles n’ayant pas pris part à la première rencontre. Lors du premier tournoi, en 1905, Guernesey a battu Aurigny 6-0 en demi-finale et a battu Jersey 1-0 en finale.

Chaque équipe porte ses couleurs traditionnelles. Pour Guernesey, il s’agit d’une chemise verte et de chaussettes à manches blanches et shorts blancs; Jersey porte une chemise et des chaussettes rouges avec un short blanc et Aurigny est tout en bleu.

À l’exclusion de la victoire d’Aurigny en 1920 et du match nul 3 contre 3 entre Guernesey et Jersey en 1937, les deux plus grandes îles ont été relativement de même force. 

Bien qu’il ait été joué exclusivement par des hommes lors de son lancement, la compétition Muratti a été ouverte aux femmes en 1997 sous l'appellation de trophée Norman Piette (ou Ladies Muratti). La coupe du Vase Muratti inclut désormais des matchs joués par des équipes féminines.

En 2013, lors de la  édition Guernesey affronte Jersey. Guernesey remporte la rencontre 2 buts à 1.

En 2016, pour la  édition de la Vase Muratti, Jersey remporte la victoire face à Guernesey, 1 à 0.

En 2017, pour le  Vase Muratti, la finale oppose Guernesey et Jersey. Guernesey remporte la victoire 2 buts à 1.

La compétition homme et femme est annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Palmarès masculin

Bilan par sélection masculine

Résultats masculine

Palmarès féminin

Bilan par sélection féminine

Résultats féminine

Records 
Aurigny à remporté une seule fois la Vase Muratti en 1920 et à terminé 2 fois d'affilée à la seconde place de 1932 à 1933. Depuis 1938, elle n'a pas connu d'autre finale. En 1947, elle ne participe pas au tournoi. De 1948 à 2019 Aurigny à terminé à la troisième place soit 72 fois d'affilée. En 1994, Aurigny perd une rencontre avec le plus grand écart de but 18 à 0 face à Jersey. Aurigny n’a plus gagné depuis 103 ans.

Jersey à remporté 8 fois d'affilée de 1958 à 1965 la Vase Muratti. En 1994, Jersey remporte une rencontre avec le plus grand écart de but 18 à 0 face à Aurigny.

Guernesey à remporté 7 fois d'affilée de 1932 à 1938 la Vase Muratti et à terminé 8 fois d'affilée à la seconde place de 1958 à 1965. Elle a connu une seule fois la troisième place en 1926. En 1978, Guernesey remporte une rencontre avec le plus grand écart de but 12 à 0 face à Aurigny.

Voir aussi 
Coupe Milne
Football aux Jeux des Îles

Notes et références 

Compétition de football
Compétition internationale de football
Compétition de football en Europe
Sport à Guernesey
Football à Jersey
Compétition de football non-FIFA
Compétition fondée en 1905